Grundarfoss ist der Name mehrerer Wasserfälle in Island:

 Grundarfoss (Reykjanes), ein Wasserfall in der Gemeinde Reykhólahreppur auf der Halbinsel Reykjanes, Region Vestfirðir
 Grundarfoss (Snæfellsnes), ein Wasserfall in der Gemeinde Grundarfjörður auf der Halbinsel Snæfellsnes, Region Vesturland